Die Saison 2019/20 war die 30. Spielzeit der Verbandsliga Sachsen-Anhalt und die zwölfte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 2. August 2019 mit dem Spiel zwischen dem SSC Weißenfels und dem FC Einheit Wernigerode (4:0) und endete am 8. März 2020 mit dem 22. Spieltag. Vom 16. Dezember 2019 bis zum 7. Februar 2020 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 
Der FSA gab am 12. März 2020 bekannt, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie der Spielbetrieb in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt zunächst bis zum 22. März 2020 ausgesetzt wird. Am 18. März 2020 entschied der Verband, seinen gesamten Spielbetrieb bis zum 19. April 2020 auszusetzen.

In einer Videokonferenz am 6. April 2020 beschloss das Präsidium, den gesamten Spielbetrieb in allen Spielklassen des Landesverbandes zunächst erst einmal über den 19. April 2020 hinaus bis auf weiteres nicht fortzuführen. Eine Fortsetzung der Spiele im Amateurbereich sollte mindestens 14 Tage vorher angekündigt werden.

Aus einer Videokonferenz des Vorstandes mit dem Präsidium des Verbandes ging am 14. Mai 2020 hervor, dass die Saison zum 30. Juni 2020 beendet und der Spielbetrieb nicht mehr fortgesetzt wird. Diese Entscheidung wurde durch den außerordentlichen Verbandstag am 12. Juni 2020 bestätigt.

Der SV Blau-Weiß Zorbau stieg als bestplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft gemäß der Quotientenregelung auf der Grundlage des Tabellenstandes vom 12. März 2020 in die Oberliga Nordost auf. Sowohl einen Meister als auch Absteiger in die Landesliga gab es hingegen nicht.

Teilnehmer 

In der Saison 2019/20 spielten folgende 17 Mannschaften in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt:

A. = Absteiger

N. = Aufsteiger

Statistiken

Tabelle

Tabelle zum Zeitpunkt der Unterbrechung

Tabelle nach Quotientenregelung 
Da die Mannschaften jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Spielen absolviert hatten, war eine Quotientenregelung zur Ermittlung der Abschlussplatzierungen nötig. Dabei wurden die Punkte durch die absolvierten Spiele geteilt. Bei Punktegleichstand wurde folgende Regelung angewendet:
 11./12. Platz: 1. FC Bitterfeld-Wolfen/SV Edelweiß Arnstedt: Tordifferenz

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Verbandsliga SachsenAnhalt 2019 20
2019
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020